Zonnewende
 Solstice (film), een bovennatuurlijke thriller/horrorfilm uit 2008 onder regie van Daniel Myrick
 Solstice (Thornton), een studioalbum van Phil Thornton
 Solstice (Britse progressieve-rockband), Britse band op gebied van progressieve rock